Flabellifrontipoda är ett släkte av kvalster. Flabellifrontipoda ingår i familjen Oxidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Flabellifrontipoda